Tour de Ski 2021 – piętnasta edycja prestiżowej imprezy w biegach narciarskich, która odbyła się w dniach 1 - 10 stycznia 2021 na terytorium Szwajcarii i Włoch. Zawody zaliczane są do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obrońcami tytułów z poprzedniej edycji byli: Norweżka Therese Johaug oraz Rosjanin Aleksandr Bolszunow.

Reprezentanci Norwegii zrezygnowali z udziału w związku z pandemią COVID-19.

W tej edycji triumfowali: po raz kolejny Aleksandr Bolszunow wśród mężczyzn oraz Jessica Diggins z USA wśród kobiet.

Program zawodów

Czołówki zawodów

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Sprint s. dowolnym 
1 stycznia 2021 Val Müstair, Szwajcaria

10 km s. klasycznym 
2 stycznia 2021 Val Müstair, Szwajcaria

10 km s. dowolnym 
3 stycznia 2021 Val Müstair, Szwajcaria

5 stycznia 2021 Toblach, Włochy

10 km s. klasycznym (bieg pościgowy) 
6 stycznia 2021 Toblach, Włochy

10 km s. klasycznym (start masowy) 
8 stycznia 2021 Val di Fiemme, Włochy

Sprint s. klasycznym 
9 stycznia 2021 Val di Fiemme, Włochy

9 km s. dowolnym (bieg pościgowy) 
10 stycznia 2021 Val di Fiemme/Alpe Cermis, Włochy

Klasyfikacja końcowa Tour de Ski

Mężczyźni

Sprint s. dowolnym 
1 stycznia 2021 Val Müstair, Szwajcaria

15 km s. klasycznym 
2 stycznia 2021 Val Müstair, Szwajcaria

15 km s. dowolnym 
3 stycznia 2021 Val Müstair, Szwajcaria

5 stycznia 2021 Toblach, Włochy

15 km s. klasycznym (bieg pościgowy) 
6 stycznia 2021 Toblach, Włochy

15 km s. klasycznym (start masowy) 
8 stycznia 2021 Val di Fiemme, Włochy

Sprint s. klasycznym (start masowy) 
9 stycznia 2021 Val di Fiemme, Włochy

9 km s. dowolnym (bieg pościgowy) 
10 stycznia 2021  Val di Fiemme/Alpe Cermis, Włochy

Klasyfikacja końcowa Tour de Ski

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

2021 we Włoszech
2021 w Szwajcarii
2021 w biegach narciarskich
Tour de Ski
Puchar Świata w biegach narciarskich